Arvid Lindman har haft två ministärer
*Regeringen Lindman I (1906-1911)
Regeringen Lindman II (1928-1930)